Такмичење у бацању кладива за жене на Светском првенству у Хелсинкију одржано је 10. и 12. августа 2005. на Олимпијском стадиону у Хелсинкију. Квалификациона норма износила је 70 m.

Земље учеснице 
Учествовао је 35 такмичарки из 24 земље.

Рекорди 
9. август 2005.

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у бацању кладица пре почетка првенства (9. августа 2005), имале су следећи пласман.

{| class="wikitable"
|-
|1.|||Татјана Лисенко|| ||77,06 ||15. јул 
|-
|2. ||Олга Цандер|| ||76,66  ||21. јул
|-
|3. ||Мануела Монтебрин|| ||74,66  ||11. јул
|-
|4.||Камила Сколимовска|| ||74,27 ||17. мај
|-
|5. ||Јипси Морено|| ||73,88  ||11. јул
|-
|6.||Ерин Гилрит|| ||73,87||25. јун
|-
|7.||Естер Баласини|| ||73,59||25. јун
|-
|8.||Олга Кузенкова|| ||73,59 ||13. јул
|-
|9.||Џанг Венсју|| ||73,24||24. јун
|-
|9.||Јекатерина Хорошик|| ||73,08 ||14. јун
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2005.

 Освајачи медаља 

 
 Сатница 

 Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале износила је 70,00 метра (КВ), коју је испунило 5 такмичарки, а још 7 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Rеференце

Спољашње везе 
 Службени резултати квалификација
 Службени резултати финала
 hammerthrow.wz

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном